Trento peut désigner :
la ville de Trente en Italie ;
Trento, une municipalité de la province d'Agusan del Sur aux Philippines ;
Trento, famille patricienne de Venise ;
Trento, un croiseur de la Marine italienne qui a donné son nom à la classe Trento.

Patronyme 

 Joseph Trento, un journaliste et essayiste américain ;
 Vittorio Trento (vers 1761-1833), un compositeur italien.

Voir aussi
 Nova Trento, une ville brésilienne de l'État de Santa Catarina.